Coney Island peut faire référence à :
 aux États-Unis :
 Coney Island, péninsule située à l'extrême sud de l'arrondissement de Brooklyn, dans la ville de New York ;
 Coney Island, village du Missouri ;
 , île fluviale de la New, en Virginie-Occidentale ;
 un , type de restaurant populaire dans le Michigan, ayant donné son nom au  ;
 à Singapour :
 Coney Island, autre nom de Pulau Serangoon ;
 au cinéma :
 Coney Island, titre original du film Fatty à la fête foraine sorti en 1917 ;
 Coney Island, titre original du film L'Île aux plaisirs sorti en 1943.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme